Solicorynespora är ett släkte av svampar. Solicorynespora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Solicorynespora